Э́нтони Лео́не (; 27 мая 1987, Сентер-Моричес) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Bellator, WEC, Strikeforce, ACB, был претендентом на титул чемпиона Bellator в легчайшем весе.

Биография 
Энтони Леоне родился 27 мая 1987 года в статистически обособленной местности Сентер-Моричес штата Нью-Йорк. Учился в местной старшей школе, затем поступил в университет на Гавайях. В возрасте двадцати лет в течение одиннадцати месяцев тренировался в гавайской академии ММА Би Джей Пенна, также практиковал тайский бокс в команде Phuket Top Team в Пхукете, был членом нью-йоркской команды Team Bomb Squad. Серьёзно занимался джиу-джитсу, в частности является серебряным призёром Панамериканских игр и бронзовым призёром чемпионата мира в категории без курток.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2008 года, своего первого соперника победил решением судей. Дрался в различных малоизвестных американских промоушенах, в течение двух лет одержал восемь побед подряд. Первое в карьере поражение потерпел в 2010 году на турнире World Extreme Cagefighting — в третьем раунде поединка с бразильцем Ренаном Бараном сдался в результате успешно проведённого «рычага локтя». Затем выступал в таких крупных американских организациях как Bellator и Strikeforce, но какого-то существенного успеха здесь не добился — в шести смежных поединках потерпел пять поражений, в том числе четыре поражения подряд.

Несмотря на череду неудач, Леоне продолжал выступать в ММА, поднялся в легчайший вес и в 2012 году вновь появился на турнирах Bellator, победив судейским решением таких известных бойцов как Клаудио Ледесма и Зак Маковски. Принял участии в летней серии турниров Summer Series 2013 — на стадии полуфиналов победил удушающим приёмом сзади Фрэнка Баку, тогда как в решающем финальном поединке уступил единогласным решением Рафаэлу Силве. Силва впоследствии должен был оспорить титул чемпиона, принадлежавший на тот момент Эдуарду Дантасу, но получил травму колена, и официальным претендентом на титул стал, таким образом, Леоне. В первом раунде титульного боя Леоне выглядел лучше своего соперника, однако во втором попался в удушающий приём сзади и вынужден был сдаться. На этом его сотрудничество с Bellator закончилось.

После значительного перерыва в карьере в 2016 году Энтони Леоне вернулся в смешанные единоборства и одержал две победы на турнирах в России. Сначала в четвертьфинале гран-при «Ахмат» победил удушением Шамиля Магомедова, затем в лиге Absolute Championship Berkut заставил сдаться Расула Албасханова.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 17-8
| Магомед Гиназов
| Единогласное решение
| ACB 85
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Римини, Италия
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-8
| Дин Гарнетт
| Удушающий приём (гильотина)
| ACB 76
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:40
| Голд-Кост, Австралия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 15-8
| Аскар Аскаров
| Сдача (твистер)
| ACB 58
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:10
| Хасавюрт, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-7
| Расул Албасханов
| Сдача (гильотина)
| ACB 49
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:28
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 14-7
| Шамиль Магомедов
| Сдача (удушение сзади)
| WFCA 16: Grand Prix Akhmat
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:46
| Грозный, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-7
| Эдуарду Дантас
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 111
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:04
| Такервилл, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-6
| Рафаэл Силва
| Единогласное решение
| Bellator 102
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Висейлия, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Фрэнк Бака
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 97
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:07
| Рио-Ранчо, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-5
| Зак Маковски
| Раздельное решение
| Bellator 83
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-5
| Клаудио Ледесма
| Раздельное решение
| Bellator 68
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-5
| Пол Горан
| Сдача (рычаг локтя)
| New England Fights: Fight Night
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:11
| Льюистон, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9-5
| Брилан ван Артсдален
| Техническая сдача (гильотина)
| XFE: Cage Wars 8: House of Pain
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:45
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4
| Билл Джонс
| Единогласное решение
| World Championship Fighting 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уилмингтон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-4
| Джефф Ленц
| Единогласное решение
| Bellator 44
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-3
| Джош Лаберж
| TKO (остановлен врачом)
| Strikeforce: Fedor vs. Silva
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Ист-Ратерфорд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2
| Георгий Караханян
| Единогласное решение
| Bellator 28
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Новый Орлеан, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-1
| Ренан Баран
| Сдача (рычаг локтя)
| WEC 49
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:29
| Эдмонтон, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Татэки Мацуда
| Раздельное решение
| Xtreme Championship Fight League 2
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лоуэлл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Даг Сонье
| Сдача (рычаг локтя)
| Blood Brothers MMA 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:27
| Аквесасне, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Дастин Паге
| Сдача (удушение)
| PA Fighting Championships 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:58
| Гаррисберг, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Крис Грэндмейсон
| Единогласное решение
| World Championship Fighting 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Уилмингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Пэт Уайт
| Сдача (удушение сзади)
| WCA: Pure Combat
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:36
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Джефф Денц
| Единогласное решение
| RW 2: Rage in the Cage
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Ирвинг, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Крис Коррейра
| Сдача (рычаг локтя)
| Cage Fight: MMA 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:49
| Бедфорд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Тайлер Кахихиколо
| Решение судей
| ROTR: Beatdown 7
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Гавайи, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Гавайского университета в Хило